Dr. Superheldenhose (Originaltitel: Dr. Dimensionpants) ist eine kanadische Zeichentrickserie, die zwischen 2014 und 2015 produziert wurde.

Handlung 
Kyle Lipton ist ein verspielter und sorgloser Junge. Dies ändert sich allerdings als sich das Tor zu einer anderen Dimension öffnet und ihm eine leuchtende Hose in den Schoß fällt. Von dort an benutzt er die Hose um als Superheld aktiv zu werden und kümmert sich unter dem Pseudonym Dr. Superheldenhose um die Rettung seiner Heimatstadt Cityville.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2014 und 2015 in Kanada produziert. Dabei sind 26 Doppelfolgen entstanden.
Die deutsche Erstausstrahlung fand am 27. Oktober 2014 auf Cartoon Network statt.

Synchronisation

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre